Rudolf Sievers ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Sievers (Politiker) (1841–1921), deutscher Kaufmann und Politiker (NLP), MdR
 Rudolf Sievers (Künstler) (1884–1918), deutscher Künstler